Pagliaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Pagliaro (1898–1973), italienischer Iranist, Gräzist, Linguist und Sprachphilosoph
 Clemente Pagliaro (1807–1875), Bischof von Anagni
 Genny Catarina Pagliaro (* 1988), italienische Gewichtheberin
 Gian Franco Pagliaro (1941–2012), italienisch-argentinischer Liedermacher
 Louis Pagliaro (1919–2009), amerikanischer Tischtennisspieler
 Michel Pagliaro (* 1948), kanadischer Musiker